La nazionale di baseball russa Under-15 rappresenta la Russia nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 1995 :  3°
 1996 :  2°
 2000 :  2°
 2004 :  3°
 2007 :  3°
 2008 :  2°
 2009 :  2°
 2012 :  3°

Collegamenti esterni

Under-15